Występy w europejskich pucharach armeńskiego klubu piłkarskiego Piunik Erywań.

Wykaz spotkań pucharowych

1996–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Piunik Erywań
Armeńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach